Војводство Малопољско () је једно од 16 Пољских Војводстава. Основано је 1. јануара 1999. године. Налази се у јужном делу Пољске. Простире се на површини од 15.108 -{km²}- и једно је од мањих војводстава у Пољској (налази се на 12 месту). По броју становника (3.270.000 становника) ово војводство се налази на 4. месту у Пољској. Густина насељености је међу највишима у држави (Војводство Малопољско – 216,2 становника/-{km²}-, просечна државна – 122 становника/-{km²}-).

Градови 

 
 
У војводству Малопољском се налази 57 градова, под којих 3 имају статус повјата.

Спољашње везе 

 
 Małopolska Агенција за регионални развој – -{MARR}- 
 Малопољска туристичка организација 
 Туристички информатор 
 Војводство Малопољско – Статистички уред у Кракову 

Војводства Пољске